Дальстедт — фамилия. Известные носители:

 Дальстедт, Густав Адольф Гюго
 Дальстедт, Палле